Snösätra kan syfta till:

 Snösätra upplagsområde – ett industriområde i Rågsveds friområde
 Snösätra torp – ett torp under Älvsjö gård